

Astronomia
 16552 Sawamura – asteroide della fascia principale

Persone
 Hirokazu Sawamura – giocatore di baseball giapponese
 Ikio Sawamura – attore giapponese
 Ikki Sawamura – attore, modello e cantante giapponese